Jonas Svensson eller Svenson kan avse:

Jonas Svenson, ämbetsman och musiker
Jonas Svensson (bandyspelare)
Jonas Svensson (tennisspelare)
Jonas Svensson (fotbollsspelare), norsk fotbollsspelare